Karangjaya (Geger Bitung), een plaats in Indonesië
Karangjaya (Pedes), een plaats in Indonesië
Karangjaya (Karangjaya), een plaats in Indonesië
Karangjaya (Pasirkuda), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing